Schlafwandler steht für:

 eine vom Schlafwandeln betroffene Person, siehe Somnambulismus
 Schlafwandler (1992), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1992

 Schlafwandler (2017), US-amerikanischer Mysterythriller aus dem Jahr 2017

Die Schlafwandler ist der Titel folgender Werke:
 Die Schlafwandler (Romantrilogie), ab 1930 erschienene Romantrilogie von Hermann Broch
 Die Schlafwandler (Sachbuch), 2012 erschienenes Buch zum 1. Weltkrieg von Christopher Clark

Nachtwandler steht für:
 Nachtwandler (Band), deutsche Hip-Hop-Band

Siehe auch:
 Die beiden Nachtwandler
 Die Nachtwandlerin
 Sleepwalker